Wād al-ḥaŷara es el nombre en árabe que dieron los andalusíes a:
la ciudad de Guadalajara; o
el río Henares.